Priapulidae är en familj av djur. Priapulidae ingår i fylumet snabelsäckmaskar och riket djur. I familjen Priapulidae finns 9 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snabelsäckmaskar
Priapulidae